Хамед — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хамед, Дидар (род. 1985) — иракский футболист.
 Хамед, Насим (род. 1974) — известный англо-йеменский боксёр, бывший чемпион мира в полулёгком весе.
 Тарек Хамед (род. 1988) — египетский футболист, полузащитник.
 Нима Аркани-Хамед (род. 1972) — канадский и американский физик-теоретик.

См. также 
 Хамид